Dogana signifie douane en italien.

 Dogana, hameau italien (frazione) de la commune de Castelfiorentino, dans la ville métropolitaine de Florence, en Toscane.
 Dogana, hameau italien (frazione) de la commune de Civitella Paganico, dans la province de Grosseto, en Toscane.
 Dogana, hameau italien (frazione) de la commune de Ortonovo, dans la province de La Spezia, en Ligurie.
 Dogana, hameau saint-marinais (curazia) de la commune de Serravalle, en la République de Saint-Marin.
 Dogana delle pecore, autorité administrative et juridiquedans de l'ancienne royaume de Naples.
 Punta della Dogana, ancienne douane de Venise.